Каласанъёган (устар. Каласан-Ёган) — река в России, протекает в Томской области. Устье реки находится в 46 км по левому берегу протоки Оби Криволуцкий Пасил. Длина реки составляет 12 км.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от впадения реки Васюган до впадения реки Вах, речной подбассейн реки — Васюган. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша.

Примечания 

Притоки проток и рукавов Оби
Реки Александровского района Томской области